Héctor García Otero (né en 1926), joueur de basket-ball uruguayen ;
  (1921-1970), avocat et homme politique dominicain ;
  (né en 1967), acteur colombien ;
 Héctor Luis García (né en 1991), boxeur dominicain.